Ernesto Galán (Madrid, 17 de junho de 1986) é um futebolista profissional espanhol que atua como defensor.

Carreira 
Ernesto Galán começou a carreira no Móstoles.

Títulos
Rayo Vallecano
Segunda División: 2017–18

Naturais de Madrid
Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Rayo Vallecano de Madrid